Чемпіонат Польщі з футболу 1988  — проводився у 1987—1988 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Гурнік» (Забже).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Матчі плей-оф 
«Заглембє» (Любін) (11 місце) – «Гурнік» (Валбжих) (15) 1:2 та 2:2 – «Гурнік» зберіг прописку.

«Лехія» (Гданськ) (12) – «Олімпія» (Познань) (13) 0:1 та 2:2 – «Олімпія» зберегла прописку.

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 
 Результати на 90minut 

1988
Польща
Польща
1987 у польському спорті
1988 у польському спорті